Abdon kan syfta på:

 Abdon, England – en ort och civil parish i Shropshire, England
 Abdon och Sennen – två kristna perser som under kejsar Decius förföljelse fängslades och släpades till Rom
 Abdon (namn) – ett mansnamn som förekommer på fyra olika ställen i bibeln.